Ел Кубилете има више значења:

 Ел Кубилете (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Кубилете (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кубилете (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кубилете, Пино Соло (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кубилете, Ла Монтања (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кубилете (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Кубилете (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кубилете, Ел Кубилете Нумеро Уно (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кубилете (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кубилете (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кубилете (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кубилете (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику